Våghuset kan syfta på:

 Våghuset, Fjällgatan – ett före detta våghus i Stockholm
 Våghuset, Gamla stan – Stockholmss stadsvåg från 1400-talets mitt till 1662
  Våghuset Örebro – ett våghus i Örebro

Se även
 Våghus